Dieser Artikel befasst sich mit der englischen Fußballnationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft 1988

EM-Qualifikation 
Das letzte Spiel der Engländer in Belgrad gegen Jugoslawien war sozusagen das Endspiel dieser Gruppe. Mit dem 4:1 sicherte man sich nicht nur das EM-Ticket, sondern erzielte auch den ersten Sieg in Jugoslawien seit 1939.

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 
Für England war schon nach der Vorrunde das Turnier beendet. Nach einer überraschenden Niederlage im ersten Spiel gegen Irland verlor man danach jeweils deutlich gegen die Niederlande sowie der UdSSR mit 3:1.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 Neue Fußballwoche (fuwo). Sportverlag Berlin, Berlin 1988, .
 Kicker-Sportmagazin. Olympia-Verlag, Nürnberg 1988, .

England
1988